Sãofelipense – abitanti di São Felipe d'Oeste
Sãofelipense – abitanti di São Felipe